Кристиа́н Марти́нес: Мартинес, Кристиан (род. 1989) — андоррский футболист.
 Мартинес, Кристиан (род. 1994) — коста-риканский футболист.
 Мартинес, Кристиан (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Мартинес, Кристиан (род. 1997) — панамский футболист.